Jackelberg  steht für:

 Jackelberg (Gemeinde Tobaj), Ortsteil der Gemeinde Tobaj, Bezirk Güssing, Burgenland, Österreich
 Jackelberg (Berg), Berg in den Bayerischen Alpen